Огонь на Ллине — поджог школы пилотов бомбардировщиков на острове Ллин в Уэльсе в 1936 г., ставший культовым событием и считающийся началом всего валлийского национализма.

Причины и действия 
Причины поджога варьировались от национализма до пацифизма и вряд ли четко осознавались даже самими поджигателями. Школа была английской, а все трое основателей валлийского национализма считали Англию оккупантом Уэльса. К тому же в воздухе уже отчетливо пахло Второй Мировой. 
После поджога все трое деятелей были арестованы и провели в тюрьме по 9 месяцев.

Связь с нацистами 
Минимум один из поджигателей был связан с поддержкой Гитлера, поэтому есть версия, что диверсия была подготовлена не совсем в интересах Уэльса.

В искусстве 
Про огонь на Ллине написаны песни, книги, сняты фильмы. Это событие стало центральным в довоенной истории движения за самоопределение Уэльса.

Акции протеста в Великобритании
История Уэльса
1936 год в Великобритании